Chandler Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Chandler Airport (Louisiana)
 Chandler Airport (Maryland)
 Chandler Airport (Minnesota)